

Cinema 
Brotherly Love – cortometraggio muto statunitense del 1926 diretto da Jess Robbins
Brotherly Love – film muto statunitense del 1928 diretto da Charles Reisner
Brotherly Love – film statunitense del 2015 diretto da Jamal Hill
Brotherly Love – film statunitense del 2017 diretto da Anthony J. Caruso

Letteratura 
 Amore fraterno (Brotherly Love) – romanzo di Pete Dexter del 1991

Musica 
Brotherly Love – album di Dean Dillon e Gary Stewart
Brotherly Love – album di Mike Porcaro del 2011
Brotherly Love – singolo degli Oliver Onions

Televisione 
I giorni della vendetta  (Brotherly Love) – film per la televisione statunitense del 1985 diretto da Jeff Bleckner
Una famiglia a tutto gas (Brotherly Love) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1995 al 1997
Brotherly Love – serie televisiva britannica trasmessa nel 1999
Brotherly Love – film per la televisione statunitense del 2000 diretto da Jim Friedman